

Bestehende Baudenkmäler 

|}

Abgegangene Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Hellenthal

Weblinks 

Hellenthal
!